

Ліпсько — місто в Ліпському повіті Мазовецького воєводства
 Ліпсько — гміна в Ліпському повіті Мазовецького воєводства
 Ліпсько — село в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Ліпсько — село в гміні Наріль Любачівського повіту Підкарпатського воєводства